Серавале, (, със значението на „място, където долината се стеснява“ или „крепост, която затваря долината“) може да се отнася за:

Италия

Общини 
 Серавале а По, в провинция Ферара
 Серавале ди Киенти, в провинция Мачерата
 Серавале Ланге, в провинция Кунео
 Серавале Пистойезе, в провинция Пистоя
 Серавале Сезия, в провинция Верчели
 Серавале Скривия, в провинция Алесандрия

Други селища 
 Серавале, село в община Пиаско (провинция Кунео)
 Серавале, село в община Асти (провинция Асти)
 Серавале, село в община Ала (провинция Тренто)
 Серавале, село в община Бера (провинция Ферара)
 Серавале, село в община Виторио Венето (провинция Тревизо)
 Серавале, село в община Варано де' Мелегари (провинция Парма)
 Серавале, село в община Филатиера (провинция Маса и Карара)
 Серавале, село в община Бибиена (провинция Арецо)
 Понте ди Серавале, село в община Серавале Пистойезе (провинция Пистоя)
 Серавале Скало, село в община Серавале Пистойезе (провинция Пистоя)
 Серавале ди Карда, село в община Апекио (провинция Пезаро и Урбино)
 Валдара ди Серавале, село в община Апекио (провинция Пезаро и Урбино)
 Казали ди Серавале, село в община Норча (провинция Перуджа)

Сан Марино 
 Серавале, община и най-голямо селище в държавата

Швейцария 
 Серавале, община в кантон Тичино